Hydra Head Records, companyia discogràfica dels Estats Units
 Línia de tren d'alta velocitat La Meca-Medina (del seu nom en anglès Haramain High-speed Railway), línia d'alta velocitat de l'Aràbia Saudita
 Chevrolet HHR (de l'acrònim en anglès Heritage High Roof), model d'automòbil fabricat per la marca Chevrolet als Estats Units
 hhr també és el codi ISO 639-3 del kerak, llengua diola parlada al Senegal